Egli viaggiò soprattutto nella costa dell'Africa occidentale, nelle  Indie occidentali e nella costa nord-occidentale del Sudamerica nel periodo tra il 1704 ed il 1727, al servizio del Re di Francia. Le sue mappe e i suoi manoscritti furono pubblicati ad  Amsterdam da Père J. B. Labat nel 1730-31.

Nel 1725 Des Marchais viaggiò nell'Africa occidentale, dove scoprì la Synsepalum dulcificum, pianta dalle bacche particolari che grazie ad una sostanza in esse contenute, poi chiamata Miracolina, fa percepire come dolce qualsiasi alimento. In quel viaggio mappò il Regno di Whydah (nell'odierno Benin), due anni prima della sua annessione da parte del Regno di Dahomey, descrivendo anche in modo dettagliato l'incoronazione di re Haffon.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni